„Moment of Glory Tour“ е световно концертно турне на германската рок група „Скорпиънс“, което минава през Европа и САЩ. Турнето е за представянето на албумът Moment of Glory, който е записан в студио с Берлинският филхармончен оркестър, а след това в град Хановер „Скорпиънс“ изнасят концерт на Експо 2000 със същия оркестър и издават Ди Ви Ди-то Moment of Glory.

Музиканти 
 Клаус Майне – вокали
 Рудолф Шенкер – китари
 Матиас Ябс – китари
 Джеймс Котак – барабани
 Ралф Рикерман – бас китара

Дати

Източници 

Музикални турнета от 2000 година
Турнета на „Скорпиънс“